Wand (ahd. „das Gewundene, Geflochtene“ zu want „winden“) bezeichnet
 eine Fläche, die einen Hohlraum abgrenzt, siehe Wandung
 ein senkrechtes Bauteil, dessen Ausdehnung in der Länge und Höhe sehr viel größer ist als in der Tiefe (Wanddicke), siehe Wand (Bauteil)
 in der Anatomie trennende Häute, siehe Wand (Anatomie)
 eine steile geomorphologische Struktur freiliegenden Gesteins, die Felswand
 im Bergbau ein größeres abgetrenntes Gesteinsstück, siehe Stein
 in der Meteorologie breite, scharfbegrenzte Wolkenformationen, siehe Wolke
 Die Wand, Roman von Marlen Haushofer
 Wände, Gemälde von Wolfgang Peuker (1981)

Wand ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Wand (* 1943), deutscher römisch-katholischer Theologe, Kirchenhistoriker, Autor
 Christine Wand-Wittkowski (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Eku Wand (* 1963), deutscher Gestalter, Mediendesigner und Multimedia-Regisseur
 Günter Wand (1912–2002), deutscher Dirigent
 Jens Sörensen Wand (1875–1950), dänischer Vogelwart
 Karl Wand (1920–2009), deutscher Botschafter
 Murray Wand (* 1968), australischer Eishockeyspieler
 Walter Rudi Wand (1928–1985), deutscher Jurist, von 1970 bis 1983 Richter am Bundesverfassungsgericht

Siehe auch:
 Wandt, Want
 Hohe Wand
 Lange Wand